VfL Wolfsburg Frauen er en tysk kvindefodboldklub, der spiller i Frauen-Bundesliga, som er Tysklands topliga for kvinder. Klubben har vundet UEFA Women's Champions League i 2013 og 2014, samt nået finalen to gange i 2016 og 2018. Klubben er en af europæisk kvindefodbolds bedste klubber, med deres adskillige titler vundet igennem tiden. Danske Pernille Harder, spillede i klubben fra 2017 til 2020.

Historie 
I 1973 grundlagde VfR Eintracht Wolfsburg en kvindefodboldafdeling. Kvindeholdets første store succes var i pokalfinalen i 1984, som blev tabt 0-2 mod SSG 09 Bergisch Gladbach. Da klubben var ved at gå konkurs i 1997, skiftede fodboldspillerne til Wendschotter SV og konkurrerede som WSV Wolfsburg i Frauen-Bundeliga.

I 2003 skiftede kvindeafdelingen til navnet VfL Wolfsburg. I 2005 måtte holdet sidst starte i tabellen i 2. Frauen-Bundesliga, gruppe Nord. Den øjeblikkelige genopblussen blev opnået - ikke mindst takket være Martina Müller, der satte en ligarekord, der stadig er gyldig i dag med 36 mål.

I sæsonen 2012/13 lavede VfL Wolfsburg en såkaldt "trible" - holdet vandt det tyske mesterskab, den tyske pokalturnering (efter en 3-2 sejr i finalen mod 1. FFC Turbine Potsdam) og UEFA Women's Champions League i 2013, hvor man vandt finalen over de forsvarende mestre fra franske Olympique Lyonnais Féminin.

En sæson senere i 2013-14 sæsonen, var klubben det første tyske hold, der forsvarede sin UEFA Women's Champions League-titel, da holdet vandt finalen 4-3 over svenske Tyresö FF. Mesterskabet kunne også forsvares. I samme sæson blev der opnået to nye tilskuerrekorder med i alt 32.261 tilskuere og i gennemsnitlig 2.933 tilskuere pr. kamp for holdet. På den sidste dag, hvor ligaens skulle afgøres mod 1. FFC Frankfurt, var der i alt 12.464 der overværede kampen, som Wolfsburg vandt.

Den 1. maj 2015, vandt holdet så pokalturneringen for anden gang. I finalen besejrede de 1. FFC Turbine Potsdam, med cifrene 3-0. Denne succes blev gentaget året efter med en 2-1 sejr mod SC Sand. Forinden havde konkurrenterne fra Bayern München, vundet ligaen de seneste to år forinden, hvor Wolfsburg var blevet nummer to begge sæsoner. Klubben generoberede i 2017, det tyske mesterskab.

Siden 2017, har klubben haft ligeså stor succes som tidligere, hvor de har vundet pokalturneringen alle gange siden 2015, ligavindere siden 2017, samt at de nåede finalen i UEFA Women's Champions League 2017-18 i Kyiv, mod franske Olympique Lyonnais Féminin. Holdet tabte dog finalen 1-4, efter at kampen endte 1-1 i den ordinær spilletid. Derefter scorede Lyon, hele tre gange, som så var nok til at sikrer trofæet til den franske succesklub.

2017-18 sæsonen, var også den første sæson med den danske landsholdsstjerne Pernille Harder, efter hun var skiftet fra svenske Linköpings FC. Hun scorede i øvrigt også holdets eneste mål i CL-finalen 2018 i Kyiv. Med Harders succes i klubben, blev hun i 2018 kåret som Europas bedste kvindelige fodboldspiller, blev nummer to ved afstemmingen om Ballon d'Or Féminin og kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, af den anerkendte britiske avis The Guardian.

Klubben røg ud af UEFA Women's Champions League 2018-19 i kvartfinalen, efter at tabt samlet 3-6, til rivalerne fra franske Olympique Lyonnais Féminin.

Foruden kvindeholdet er der to andre kvindelige hold. I ungdomsafdelingen har klubben også to pigehold, som begge konkurrerer i drengeligaer i den næstmindste aldersgruppe. Den 3. april 2017, annoncerede træner Ralf Kellermann, at han stoppede som cheftræner, for i stedet at blive klubbens sportsdirektør ved starten af den nye sæson. Hans efterfølger som træner var hans tidligere assistenttræner Stephan Lerch, der også er cheftræner pr. juli 2020.

Hjemmebane 

Klubbens hjemmebane for de fleste kampe var på VfL-stadionet på Elsterweg, indtil udgangen af 2014. Siden 2015, har den nye AOK Stadion, været hjemmebane for klubbens kvinder, med plads til 5,200. Stadionett bliver også benyttet af holdet, i pokalturneringen og UEFA Women's Champions League.

Resultater

Officiel 
 UEFA Women's Champions League:
 Vindere (2): 2012-13, 2013-14
 Finalist (2): 2016-17, 2018-19
 Bundesliga:
 Vindere (6):  2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20,
 DFB Pokal:
 Vindere (6): 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19

Invitation 
 Ladies First Cup:
 Vindere (1): 2013

Individuel klubhæder 
 IFFHS World's Best Woman Club:
 Vindere: 2013, 2014

Aktuel trup 
.

Deltagelse i UEFA Women's Champions League 
Alle resultater (ude, hjemme og sammenlagt) viser Wolfsburgs mål først.

f Første kamp.

Kendte forhenværende spillere 
 Nadine Keßler
 Verena Faißt
 Jovana Damnjanović
 Josephine Henning
 Martina Müller
 Viola Odebrecht
 Navina Omilade
 Conny Pohlers
 Alisa Vetterlein
 Rebecca Smith

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Tyskland
VfL Wolfsburg